You Got It (Roy Orbison), een nummer van Roy Orbison uit 1989, gecoverd door Bonnie Raitt in 1995
 You Got It (Lucas Grabeel), een single van Lucas Grabeel uit 2007
 You Got It, een nummer van Diana Ross op het album Baby It's Me uit 1977
 You Got It (The Right Stuff), een nummer van New Kids on the Block uit 1990
 You Got It (album), een album van Gang Green uit 1987
 You (Got It), een nummer van The Babys op het album Head First uit 1979
 You Got It!,  een nummer van The Nutty Boys op het album Crunch! uit 1990
 U Got It, een single uit 2000 van de Britse meidengroep Cleopatra